de NAVO-codenaam van de trainingsversie van de bommenwerper Iljoesjin Il-28
 Mascot (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Australië
 Mascot (Tennessee), een plaats in de VS